Culto - no contexto religioso litúrgico
Culto cristão
Culto de personalidade
Nocturno Culto - músico norueguês

Desambiguação